Als Sonderliga wurde zeitweise in der DDR in mehreren Sportarten die höchste Spielklasse bezeichnet.

Siehe
Sonderliga (Badminton), siehe DDR-Oberliga (Badminton)
Sonderliga (Kegeln)
Sonderliga (Schach)